USS La Salle je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS La Salle (AP-102) 
 USS La Salle (AGF-3)

La Salle